EAT est un sigle qui peut signifier :
 École d'application des transmissions, une école située à Montargis en France et intégrée dans l'ESAT à Rennes (Ille-et-Vilaine) en 1994 ;

Écrivains associés du théâtre, un mouvement d'auteurs dramatiques français, créé en 2000 
East Africa Time (en français, heure d'Afrique orientale).

EAT est un code, qui signifie :
 Tanzanie, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Tanzanie a pour code alpha-3 TZA,
 selon la liste des codes pays du CIO, la Tanzanie a pour code TAN,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Tanzanie a pour code alpha-3 TZN.

Code